Psy pode se referir a:
 Trance psicadélico, comumente chamado psy trance, um tipo de música eletrônica;
 PSY, rapper sul-coreano.

Ver também 
 Psi

Desambiguação